Телест. 
 Телест — последний царь Коринфа.
 Телест — известный древнегреческий поэт IV в. до н.э.